Futebolistas colombianos
 Carlos Fernando Asprilla
 Dairon Asprilla
 Danilo Moreno Asprilla
 Faustino Asprilla
 Jimmy Asprilla
 Luis Asprilla
 Miguel Asprilla
 Néstor Asprilla
 Óscar Díaz Asprilla
 Raúl Asprilla
 Yuber Asprilla

Outros
 Christiano Luiz Rodrigues, vulgo Asprilla - futebolista brasileiro.
 Guillermo Asprilla - político colombiano.
 Manuel Asprilla - futebolista panamenho.

Desambiguações de sobrenomes